Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Duszyński – polski aktor filmowy i teatralny
 Jerzy Duszyński – polski biochemik, wiceminister nauki
 Paweł Duszyński – polski żużlowiec
 Zygmunt Duszyński – polski oficer, partyzant, urzędnik państwowy i milicjant